Silver Lake Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Silver Lake Township (Arkansas)
 Silver Lake Township (Dickinson County, Iowa)
 Silver Lake Township (Palo Alto County, Iowa)
 Silver Lake Township (Worth County, Iowa)
 Silver Lake Township (Kansas)
 Silver Lake Township (Minnesota)
 Silver Lake Township (Nebraska)
 Silver Lake Township (North Dakota)
 Silver Lake Township (Pennsylvania)
 Silver Lake Township (South Dakota)